Алекса́ндр Васи́льевич Петро́в (род. 31 октября 1949) — оперный режиссёр, создатель и художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье», профессор Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург), народный артист Российской Федерации (2011).

Биография 
В 1974 году окончил факультет оперной режиссуры Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

С 1974 по 1987 год работал режиссёром-постановщиком в Малом оперном театре.

Награды 
 Орден Почёта (2005).
 Орден «Знак Почёта».
 Народный артист Российской Федерации (2011).
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1998).
 Знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом».
 Лауреат премий правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры за уникальный вклад в развитие оперного искусства для детей (1996), вклад в музыкальную культуру (2005) и создание оперного спектакля Джоаккино Россини «Золушка» (2009).
 Лауреат премии «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2022)

Спектакли «Зазеркалья» в постановке А. В. Петрова отмечены многими театральными премиями, в том числе многократно — Российской Национальной театральной премией «Золотая маска» и Высшей театральной премией Санкт-Петербурга «Золотой софит»,,.

Постановки

Малый оперный театр 
 «Риголетто» Верди
 «Иоланта» Чайковского
 «Фердинанд Великолепный» Баневича
 «Три щелка» Шостаковича
 «Джанни Скикки» Пуччини
 «Человек из Ламанчи» Ли
 «Медиум» Менотти (впервые в России)

Мариинский театр 
 «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева
 «Соловей» Стравинского
 «Свадьба Фигаро» Моцарта
 «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова

Другие театры Санкт-Петербурга 
 «Мещанин во дворянстве», мюзикл Гладкова по комедии Мольера (БДТ им. Г. А. Товстоногова)
 «Крошка Цахес» по новелле Гофмана (ТЮЗ им. А. А. Брянцева)
 «Барышня-крестьянка» Пономаренко и Фридмана (Театр на Литейном)
 «Дамы и гусары» Рогалева и Фредро (Театр комедии имени Н. П. Акимова)

Театры Москвы 
 «Иоланта» Чайковского (Центр оперного пения Галины Вишневской)
 «Двенадцать месяцев» Баневича (Московский академический государственный детский музыкальный театр им. Н. И. Сац)

Грузинский театр оперы и балета им. Палиашвили, Тбилиси 
 «Трубадур» Верди
 «Борис Годунов» Мусоргского

Государственная опера Стара Загора, Болгария 
 «Кола Брюньон» Кабалевского
 «Борис Годунов» Мусоргского

Театр «Зазеркалье» 
 «Алиса в Зазеркалье» Подгайца
 «Богема» Пуччини
 «Вестсайдская история» Бернстайна
 «Волшебная флейта» Моцарта
 «Городок в табакерке» Баневича
 «Детский альбом» на музыку Чайковского
 «Джанни Скикки» Пуччини
 «Директор театра» Моцарта
 «Дюймовочка» Жученко
 «Золушка» Россини
 «Иоланта» Чайковского
 «История карлика Якоба и принцессы Мими» Цеслюкевич
 «Итальянка в Алжире» Россини
 «Капитан Фракасс» Баскина
 «Кармен» Бизе
 «Красная рука, чёрная простыня, зелёные пальцы!!!» (по мотивам произведений Успенского и Усачёва)
 «Летучая мышь» Штрауса
 «Лефортовская ведьма» Высоцкого
 «Любовник Мельпомены» Банщикова
 «Любовный напиток» Доницетти
 «Мадам Баттерфляй» Пуччини
 «Ноев ковчег» Бриттена
 «От Петербурга до Миргорода» («Шинель» Кузнецова; «Опера о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Банщикова)
 «Пастушка и трубочист» на музыку Баха
 «Порги и Бесс» Гершвина
 «Прекрасная Елена» Оффенбаха
 «Приключения Незнайки» Баскина
 «Робинзон Крузо» Важова
 «Рождественская мистерия» на музыку Баха
 «Сказание о Рикки-Тикки-Тави» Жученко
 «Сказка о беглом солдате и чёрте» Стравинского
 «Сказка о Соловье, Императоре и Смерти» по сказке Андерсена
 «Сказки Гофмана» Оффенбаха
 «Снег в Венеции» (по мотивам опер «Служанка-госпожа» Перголези и «Дирижёр капеллы» Чимарозы)
 «Старик Хоттабыч» Плешака
 «Страсти по Каштанке» Пономаренко
 «Тайный брак» Чимарозы
 «Так поступают все» Моцарта
 «Три щелка» Шостаковича
 «Фердинанд Великолепный» Баневича
 «Финист ясный сокол» Рогалёва
 «Хоббит» Львовича
 «Царская невеста» Римского-Корсакова

Примечания 

Лауреаты премии «Золотой софит»
Персоналии:Театр Комедии